Velika nagrada Turčije 2021 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 10. oktobra 2021 na dirkališču Istanbul Park v okolici Carigrada. Zmagal je Valtteri Bottas, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, tretje pa Sergio Pérez, oba Red Bull Racing-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!scope="row" |1
|align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:24,585
|1:23,082
|1:22,868
| align="center" |11
|-
!scope="row" |2
|align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:25,047
|1:23,579
|1:22,998
|align="center" |1
|-
!scope="row" |3
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:24,592
|1:23,732
|1:23,196
| align="center" |2 
|-
!scope="row" |4
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:24,869
|1:24,015
|1:23,265
|align="center" |3
|-
!scope="row" |5
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:24,704
|1:23,817
|1:23,326
|align="center" |4
|-
!scope="row" |6
|align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:25,174
|1:23,914
|1:23,477
|align="center" |5
|-
!scope="row" |7
|align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:24,963
|1:23,961
|1:23,706
|align="center" |6
|-
!scope="row" |8
|align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:25,138
|1:24,642
|1:23,954
|align="center" |7
|-
!scope="row" |9
|align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:25,511
|1:24,601
|1:24,305
|align="center" |8
|-
!scope="row" |10
|align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:25,409
|1:24,054
|1:24,368
|align="center" |9
|-
!scope="row" |11
|align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:25,787
|1:24,795
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |10
|-
!scope="row" |12
|align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:25,422
|1:24,842
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |12
|-
!scope="row" |13
|align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:25,417
|1:25,007
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |13
|-
!scope="row" |14
|align="center" |47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:25,555
|1:25,200
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|align="center" |14
|-
!scope="row" |15
|align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:25,177
|brez časa
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|align="center" |19
|-
!scope="row" |16
|align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:25,881
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|align="center" |20
|-
!scope="row" |17
|align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:25,881	
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
|align="center" |15
|-
!scope="row" |18
|align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:26,430
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|align="center" |16
|-
!scope="row" |19
|align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:27,525
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|align="center" |17
|-
!scope="row" |20
|align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:28,449
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|align="center" |18
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|58
|1:31:04,103
|style="text-align:center"|1
|style="text-align:center"|26
|-
! 2
|style="text-align:center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|58
|+14,584
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|18
|-
!3
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|58
|+33,741
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|15
|-
!4
|style="text-align:center"|16
| Charles Leclerc
|Ferrari
|58
|+37,814 
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|12
|-
!5
|style="text-align:center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|58
|+41,812
|style="text-align:center"|11
|style="text-align:center"|10
|-
!6
|style="text-align:center"|10
| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|58
|+44,292 
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|8
|-
!7
|style="text-align:center"|4
| Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|58
|+47,213
|style="text-align:center"|7
|style="text-align:center"|6
|-
!8
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|58
|+51,526 
|style="text-align:center"|19
|style="text-align:center"|4
|-
!9
|style="text-align:center"|18
| Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|58
|+1:22,018
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|2
|-
!10
|style="text-align:center"|31
| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|57
|+1 krog
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|1
|-
!11
|style="text-align:center"|99
|
|
|57
|+1 krog 
|style="text-align:center"|16
|
|-
!12
|style="text-align:center"|7
| Kimi Räikkönen
|
|57
|+1 krog 
|style="text-align:center"|17
|
|-
!13
|style="text-align:center"|3
| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|57
|+1 krog  
|style="text-align:center"|20
|
|-
!14
|style="text-align:center"|22
|data-sort-value="tsu"| Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|57
|+1 krog   
|style="text-align:center"|9
|
|-
!15
|style="text-align:center"|63
| George Russell 
|Williams-Mercedes
|57
|+1 krog   
|style="text-align:center"|13
| 
|-
!16
|style="text-align:center"|14
| Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|57
|+1 krog  
|style="text-align:center"|5
|
|-
!17
|style="text-align:center"|6
| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|57
|+1 krog  
|style="text-align:center"|15
|
|-
!18
|style="text-align:center"|5
| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|57
|+1 krog  
|style="text-align:center"|10
|
|-
!19
|style="text-align:center"|47
| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|56
|+2 kroga  
|style="text-align:center"|14
|
|-
!20
|style="text-align:center"|9
| Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|56
|+2 kroga    
|style="text-align:center"|18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2021